Ören kan syfta på:

Finland 

 Ören, Kimitoön, Åboland,  (1 ha)

Sverige 

 Ören, Östergötland, sjö, Östergötlands län,  (3,3 km²)
 Ören (Vånga socken, Östergötland), sjö, Östergötlands län,  (83 ha)
 Ören (Kisa socken, Östergötland), sjö, Östergötlands län,  (3,4 km²)
 Ören, Småland, sjö, Jönköpings län,  (9 km²)
 Ören (Södra Vi socken, Småland) – (äldre stavning Örn) sjö, Kalmar län,  (1,6 km²)
 Ören, Västergötland, sjö, Västra Götalands län,  (1,5 km²)

Se även
Ör
Örarna
Kökarsören